Los macairodontinos o maquerodontinos (Machairodontinae) son una subfamilia de félidos de gran tamaño extintos caracterizados por el desarrollo extremo de sus colmillos, y generalmente conocidos como tigres de dientes de sable, aunque filogenéticamente no estén directamente emparentados con los tigres actuales. La subfamilia contiene varios géneros de tigres de dientes de sable, todos ellos extintos tras el Período Cuaternario.

El hiperdesarrollo de sus colmillos parece una adaptación para la captura de grandes presas, en las que el método que practican los grandes félidos de la actualidad, por asfixia, era demasiado arriesgado e ineficaz, al enfrentarse a grandes animales difíciles de manejar y con gran poder de defensa. Se cree que la técnica de caza se basaba en atrapar la garganta desde abajo y seccionarla con sus grandes colmillos, neutralizando rápidamente a su presa, de forma mucho más rápida que si fuese por asfixia.

Su desaparición coincidió con cambios en la disponibilidad de presas de gran tamaño, que supuso un retroceso de sus poblaciones hacia la extinción, al ser depredadores muy especializados, de gran tamaño y estructura más robusta que otros félidos de menor porte y más adaptables.

Evolución 
Los Machairodontinae se originaron en África en el Mioceno temprano o medio. El félido primitivo Pseudaelurus quadridentatus mostraba ya una tendencia al alargamiento de los caninos superiores, por lo que se cree que esta especie se encuentra en la base de la evolución macairodontina. El primer género conocido de esta subfamilia es Miomachairodus, del Mioceno medio de África y Turquía. Hasta el Mioceno tardío los macairodontinos coexistieron en varias regiones con los barbourofélidos, grandes carnívoros primitivos que también poseían largos dientes de sable. Los últimos géneros macairodontinos, Smilodon y Homotherium, no desaparecieron sino hasta el Pleistoceno, hace aproximadamente 10 000 años.

El término "tigres dientes de sable" es engañoso, pues los machairodontinos ni siquiera pertenecen a la misma subfamilia que los tigres. No hay pruebas de que tuvieran patrones de color rayados, y dentro de este amplio grupo de animales no todos vivían o cazaban de la misma forma que el tigre moderno. Análisis de ADN publicados en 2005 confirmaron y aclararon el análisis cladístico al mostrar que Machairodontinae divergió tempranamente de los ancestros de los felinos modernos y no están estrechamente relacionados con ninguna de las especies felinas actuales. Los tigres dientes de sable coexistieron en muchos lugares con felinos de dientes cónicos. En África y Eurasia los tigres dientes de sable compitieron con varios panterinos y guepardos hasta el Pleistoceno temprano o medio. Homotherium sobrevivió en el norte de Europa hasta el Pleistoceno tardío. En América convivieron junto con el puma, el león americano, el guepardo americano, y el jaguar hasta el Pleistoceno. Los félidos dientes de sable y los de dientes cónicos compitieron entre sí por los recursos alimenticios hasta que se extinguieron los primeros. Todos los félidos actuales tienen los caninos superiores en forma de cono.

Taxonomía 

Tradicionalmente fueron reconocidas tres tribus diferentes de macairodontinos, la Smilodontini con las típicas formas dientes de sable Megantereon y Smilodon, la Machairodontini con dientes de cimitarra, como Machairodus o Homotherium, y Metailurini, conteniendo géneros como Dinofelis y Metailurus. Sin embargo, recientemente los Metailurini se agrupan dentro de la subfamilia Felinae, no en Machairodontinae. Los géneros reconocidos por el momento son los siguientes:

Tribu Machairodontini 

 Machairodus: Mioceno; Eurasia, África y Norteamérica.
 Homotherium: Desde inicios del Plioceno hasta final del Pleistoceno; Eurasia, África, Norte y Sudamérica.
 Xenosmilus : Inicio del Pleistoceno; Norteamérica.
 Lokotunjailurus: Mioceno Superior; África.
 Miomachairodus: Mioceno Medio; África del Norte, Turquía.
 Hemimachairodus: Pleistoceno; Java.
 Dinobastis: Europa y Norteamérica durante el Pleistoceno, vivió desde hace 781.000 hasta hace 11.000, con lo su existencia en la tierra fue aproximadamente 770.000 de años.

Tribu Smilodontini 
 Paramachairodus: Mioceno Medio y Superior; Europa y Asia.
 Megantereon : desde Plioceno Inferior hasta Pleistoceno Medio; Europa, Asia, África y Norteamérica.
 Smilodon : Plioceno tardío hasta finales del Pleistoceno, Norte y Sudamérica.

Algunas fuentes también citan el género Dinofelis

Cladograma de los géneros de macairodontinos y su posición en la familia de los félidos:

Referencias

Véase también 
Existieron animales metaterios que, por convergencia evolutiva, lograron tener un aspecto muy similar a los maquerodontinos, con los que no guardan ninguna relación.
 Thylacosmilus
 Anachlysictis